Čelik, slitina
 NK Čelik Zenica, nogometni klub iz Zenice, BiH
 NK Čelik Gaboš, nogometni klub iz Gaboša, Vukovarsko-srijemska županija
 FK Čelik Nikšić, nogometni klub iz Nikšića, Crna Gora
 Nehrđajući čelik, slitina